Оз може да се односи на:

 Оз, телевизијска серија у продукцији компаније -{HBO}-.
 Чаробњак из Оза, књига.
 Чаробњак из Оза, филм из 1939. по истоименој књизи.
 Унца, јединица за масу.